JAK-STAT est un système de transduction de signal composé d'un récepteur trans-membranaire, couplé à une enzyme janus kinase et une protéine de type STAT. Lorsqu'un ligand se lie au récepteur, celui-ci change de conformation, ce qui active l'enzyme JaK, qui phosphoryle la protéine STAT, qui induit une cascade de transduction et active la transcription de gènes spécifiques. 

Des hormones telles que la leptine, la prolactine ou encore la somatotropine ont pour mode d'action la voie JaK-Stat.

Le système peut être inhibé par une famille de protéines, les SOCS « suppressor of cytokine signaling proteins », comportant huit protéines différentes (CISH, SOCS1, SOCS2, SOCS3, SOCS4, SOCS5, SOCS6 et SOCS7)

Hormones  utilisant ce système de transduction 
 prolactine
 leptine

Transduction de signaux